Чивик () — населённый пункт на восточном побережье лена Сконе на юге Швеции в коммуне Симрисхамн. По состоянию на 2010 г. в нём проживало 960 жителей.

Достопримечательностью Чивика является ежегодная чивикская ярмарка, которая обычно происходит с третьего понедельника июля и продолжается до среды. В деревне развита добыча сельди, садоводство, а также производство сидра, который обычно продаётся на той же ярмарке.

В Чивике обнаружена древнегерманская Чивикская гробница, созданная около 1000 г. до н. э. — крупнейшая гробница в Швеции.

Национальный парк Стенсхувуд находится в нескольких километрах югу от Чивика.

Примечания

Ссылки 
 Kiviks Marknad
 Simrishamn

Города Швеции
Сконе